Кале́ка — слово, значение которого существенно изменилось со временем. Этимология: от тюрк. < иран. kalak «обезображенный», возможно, от лека «лечение» (требующий). От калига - древнеримская обувь.
 Современное значение — инвалид, искалеченный человек (живое существо, в переносном смысле и механизм).
 Старое значение — калика перехожий.

См. также 
 Иоанн XIV Калека